

Ipixuna est une municipalité de l'État d'Amazonas
 Ipixuna do Pará est une municipalité de l'État du Pará
 Nova Ipixuna est une municipalité de l'État du Pará

Homonymie de toponyme